«Плохо́е поведе́ние» () — комедия 2014 года режиссёра Тима Гаррика, снятая по роману Рика Брауда «Пока я мёртв, покормите собаку». В главных ролях Нат Вольф и Селена Гомес. Мировая премьера фильма состоялась 9 июня 2014 года.

Сюжет 
Рик Стивенс готов сделать всё возможное, чтобы завоевать сердце Нины Пеннингтон. Даже если придётся иметь дело с сыном гангстера, группой стриптизёрш, возбуждённой матерью своего лучшего друга, боссом потребителей наркотиков, извращенцем директором, священником с секретом, суицидной матерью, и покровителем, который дает загадочный совет. Никто никогда не говорил, что любовь заполучить легко.

В ролях

Ссылки 
 
 
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2014 года
Фильмы на английском языке